Trescore Balneario – comune italiano in provincia di Bergamo.
Trescore Cremasco – comune italiano in provincia di Cremona.